«Кому я должен — всем прощаю» — российский кинофильм 1998 года в жанре комедии, снятый на киностудии «Полигон» режиссёром Валерием Пендраковским.

Сюжет 
Главный герой кинокомедии — Александр, интеллигентный и приятный человек. Но в данный момент он находится не в лучшем положении — постоянной работы у него нет, и он перебивается случайными заработками. Для того, чтобы вести нормальную жизнь, он вынужден занимать деньги у своих знакомых.

В круг его знакомых, и по совместительству кредиторов, входят жена, любовница, бывшая одноклассница, друг и одновременно сосед Виктор, а также хозяин квартиры, в которой живёт сам Александр. Все они чего-то хотят от Александра: женщины — любви, хозяин квартиры — арендной платы, сосед — занятых денег и дружбы. Александр же хочет только покоя.

Чтобы отвязаться от назойливых знакомых, Александр придумывает хитрый ход — устроить свои собственные поминки. И люди о нём на какое-то время забывают. Теперь Александр может отдохнуть в компании друга Вити и вспомнить свою молодость.

В ролях 
 Андрей Ташков — Александр
 Виктор Павлов — Витя, друг и сосед Александра
 Елена Цыплакова — Петра, бывшая одноклассница Александра
 Алексей Жарков — хозяин квартиры
 Елена Коренева — жена Александра
 Вадим Степанцов — Вадик, музыкант в подземном переходе
 Игорь Марычев
 Олег Жуков
 Константин Бердиков
 Эльвира Болгова
 Юрий Рогозин

Ссылки 
 «Кому я должен — всем прощаю» на сайте Рускино
 Статья о фильме «Кому я должен — всем прощаю» в газете «Культура»

Кинокомедии России
Кинокомедии 1999 года
Фильмы Валерия Пендраковского
Фильмы России 1999 года